«Капитаны песка» — роман Жоржи Амаду (1937)
 «Капитаны песка» — кинофильм по одноимённому роману Ж. Амаду (2011)

См. также 
 Генералы песчаных карьеров